Анна Аржанова:
 Аржанова, Анна Викторовна (род. 1969) — президент Федерации подводного спорта России, президент CMAS.
 Аржанова, Анна Юльевна (1902—1968) — известный врач Брянской области, зав. Вышковской (1939—1948) и Супоневской (1949—1966) участковыми больницами.